John Roebling (1806-1869) - een Duits-Amerikaans burgerlijk ingenieur.
Washington Roebling (1837-1926) - een Amerikaans burgerlijk ingenieur